L'expression Hong Kong Film Awards 2000 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2000
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2001 mais honorait des films sortis en 2000 à Hong Kong